Казачьи знамёна — флаги казачьих военных формирований.

Известны с XVII века. Первоначально выполняли роль награды, которую правитель жаловал тому или иному казачьему формированию. Впоследствии превратилось в «символ казачьей чести, доблести и славы», своеобразное воплощение коллективного духа войска (ср. сульде). Существовала практика освящения знамён православным священником. Прежде всего знамёна имели такие казачьи формирования, как полк. Знамя являлось неотъемлемым атрибутом казачьего круга. Вне празднований и походов знамёна хранились в полковых церквях или в войсковых штабах.

Изображения 
Нередко на флагах изображались иконы Иисуса Христа (Спас Нерукотворный) или архангела Михаила. На знаменах запорожцев и производных от них полков (Черноморское казачье войско) присутствовали кресты, поскольку под влиянием Европы и конфликта с мусульманским миром казаки осознавали себя рыцарями-крестоносцами. Российские казаки помещали на свои знамёна изображение двуглавого орла. Нередко знамёна были украшены серебряным плетёным орнаментом по краю и вышитыми надписями, выполненными старославянским шрифтом. Надписи содержали название казачьего формирования или девиз (например, «С нами Бог», «Верою спасётся Россия» или «Во славу Отечества»).

Цвета 
Цвета знамени соответствовали цветам парадной формы. Первоначально знамёна были биколорными (основной фон и кайма). Например, донские казачьи знамёна были лазоревыми с малиновой каймой. Знамёна забайкальских и амурских полков были тёмно-зелёными с жёлтой каймой. В XX веке популярность получили триколоры с горизонтальными полосами (например, сине-жёлто-красный Флаг Всевеликого Войска Донского).

Формат 
Первоначально знамёна (стяги) имели вид клина, но затем возобладала прямоугольная форма. Отношение ширины знамени к его длине — два к трём. Отношение ширины каймы к ширине знамени — один к четырнадцати. Ширина полотнища — 110 см, длина — 130 см. Древко знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в чёрный цвет. Диаметр древка — 4,5 см, длина — 250 см. Изначальным материалом, из которого изготовлялось знамя, была камка.

Галерея

См. также 
 Бунчук
 Флаг Всевеликого войска Донского

Примечания

Ссылки 

 Знамёна сибирских казаков-землепроходцев
 Казачьи знамёна на завершающем этапе Смуты. 1613—1619 гг.
 Казачьи знамёна времен Богдана Хмельницкого
 Казачьи знамёна в конце 19 — начале 20 века
 Семенов К. К. Знамёна последних казаков. Геральдическое исследование

Знамёна
Казачество